Водонкур () —
 топоним, название нескольких коммун Франции:
 Водонкур (Вогезы) () — коммуна в департаменте Вогезы
 Водонкур (Мёз) () — коммуна в департаменте Мёз
 Водонкур (Мозель) () — коммуна в департаменте Мозель
 часть фамилии:
 Гийом де Водонкур, Фредерик Франсуа (; 1772—1845) — бригадный генерал Наполеоновской армии, впоследствии — военный историк и теоретик, редактор журнала «»;